Patmos  steht für:
 Patmos, griechische Insel des Dodekanes
 Patmos Verlag, deutscher Verlag
 Patmos (Hölderlin), Hymne (1803)

PATMOS steht für:
 Power And Timing Modelling, Optimization and Simulation

Abkürzung